Гаплогруппа U3a2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U3a2
 U3a2a
 U3a2b
  U3a2c

Палеогенетика

Халколит 
Древний Ближний Восток
 CBT015 | Grave 15, 978-6140 __ Çamlıbel tarlası (building S21) __ Чорум (ил), Турция __ 3643-3522 cal BCE (4787±28 BP, MAMS-41633) __ М __ G2a2b1a (FGC5089/Y2729) # U3a2.

Бронзовый век 
Куро-араксская культура
 I1658 | TA3/R8 __ Talin necropolis (burial 115) __ Талин, Арагацотнская область, Армения __ 3347-3092 calBCE (4492±29 BP, OxA-31874) __ Ж __ U3a2.

Доисторический Левант
 I3986 | S3986.E1.L3 __ Baq҅ah cave __ Эль-Балка (мухафаза), Иордания __ 1550–1150 BCE __ Ж __ U3a2a.

Античность 
Римская империя
 R116 | RMPR-116 __ Via Paisiello (Necropoli Salaria) __ Рим, Лацио, Италия __ 1–200 CE __ М __ J-Z631 # U3a2 > U3a2c*.

Средние века 
Византия
 SA2000 LA20 __ Сагалассос (Lower Agora) __ Бурдур (ил), Средиземноморский регион (Турция) __ 11–13 century AD __ U3a2.

Примечания

Публикации 
2011
 
2016
 
2019
 
2020

Ссылки 
 
 U3a2 — Haplogroup
 Ancient DNA: U3a2

Гаплогруппа U3 (мтДНК)